Voici la liste des planètes mineures numérotées de 401001 à 402000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 401001 à 402000

401001-401100

401101-401200

401201-401300

401301-401400

401401-401500

401501-401600

401601-401700

401701-401800

401801-401900

401901-402000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000